ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» — транспортне підприємство в Білій Церкві. 

«Білоцерківський автобусний парк» здійснює перевезення автомобільним транспортом, а також зберігання, технічне обслуговування (ТО) і ремонт рухомого складу.

Історія 

Транспорт Білої Церкви